Общегреческий чемпионат 1933/1934 () — 6-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Южная группа

Северная группа

Финал

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1933/1934
Греция
Греция
1933 год в Греции
1934 год в Греции